Идиоты () — итальянская комедия 1982 года, режиссёр Лучано Сальче
 Идиоты () — французский фильм 1987 года, режиссёр Жан-Даниэль Верхак
 Идиоты () — датская трагикомедия 1998 года, режиссёр Ларс фон Триер
 Идиоты () — американская короткометражная комедия 2010 года, режиссёр Кэт Койро
 Идиоты () — индийская комедия 2012 года, режиссёр К. С. Бава

См. также